Madonna della Stella (kerk) - kerk in het onderstaand gehucht
 Madonna della Stella (Montefalco) - gehucht behorend tot de gemeente Montefalco